ABA Liga 2012-2013, competizione di pallacanestro
Jadranska Liga 2012-2013, competizione di pallanuoto